|}

Die Bahnstrecke Wrocław–Jedlina-Zdrój (Breslau–Bad Charlottenbrunn), im Abschnitt Świdnica–Jedlina-Zdrój (Schweidnitz–Bad Charlottenbrunn) auch nach dem gleichnamigen Fluss Weistritztalbahn genannt, ist eine eingleisige und nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien.

Verlauf und Zustand 

Die Strecke beginnt im Bahnhof Wrocław Główny (Breslau Hbf), welcher der Beginn der Bahnstrecke Wrocław–Poznań und der Bahnstrecke Wrocław–Szczecin wie auch der Endpunkt der Bahnstrecke Bytom–Wrocław ist, und verläuft erst kurz südostwärts, dann südwestwärts über den ehemaligen Bahnhof Kobierzyce (Koberwitz/Rößlingen; km 20,593), welcher der Beginn der früheren Bahnstrecke Kobierzyce–Piława Górna ist, nach Sobótka Zachodnia (Ströbel), wo bis 2020 der befahrbare Abschnitt endet. Bis 2020 war sie erst ab dem Anschluss zur Zuckerfabrik beim ehemaligen Bahnhof Pszenno (Weizenrodau; km 54,818) ist sie bis zum ehemaligen Bahnhof Świdnica Kraszowice (Croischwitz/Kroischwitz; km 60,752) an der Bahnstrecke Katowice–Legnica wieder befahrbar. Dazwischen, im Güterbahnhof Świdnica Przedmieście (Schweidnitz Niederst; km 58,003), zweigt eine Verbindungskurve zu dieser Bahnstrecke in Richtung Świdnica Miasto ab.

Von Świdnica Kraszowice an verlief die Strecke im Tal der Bystrzyca (Weistritz), daher auch Weistritztalbahn genannt, weiterhin südwestwärts über Jugowice (Hausdorf (Kr Waldenburg); km 73,888), den Beginn der einstigen Wüstewaltersdorfer Kleinbahn, nach Jedlina-Zdrój (Bad Charlottenbrunn; km 82,166) an der Bahnstrecke Kłodzko–Wałbrzych. Im Zuge der Wiedereröffnung der Strecke wurde dieser Abschnitt als Strecke Nr. 266 abgespaltet unter Beibehaltung der von Wrocław Główny durchgängigen Kilometrierung.

Die Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Sie darf zwischen Breslau und Świdnica weitgehend mit 120 km/h (Personenzüge) bzw. 80 km/h (Güterzüge) befahren werden, weiter nach Jedlina-Zdrój mit 50 bis 80 km/h.

Geschichte 
Die Strecke wurde in mehreren Schritten von den Preußischen Staatseisenbahnen eröffnet: Am 1. Juni 1884 wurde der Abschnitt Breslau Hbf–Koberwitz in Betrieb genommen, am 1. September 1884 der Koberwitz–Puschkowa, am 10. Juli 1885 der Puschkowa–Ströbel, am 15. August 1898 der Ströbel–Croischwitz und ebenfalls 1898 der Abzweig Schweidnitz Niederstadt–Schweidnitz Hbf, am 1. Oktober 1904 der letzte Abschnitt Croischwitz–Charlottenbrunn.

Der Abschnitt Breslau–Koberwitz wurde 1910 zweigleisig ausgebaut, jedoch wurde 1945 das zweite Gleis demontiert. Die Strecke kam damals zu den Polnischen Staatseisenbahnen. Auch wurde der Abschnitt Schweidnitz–Bad Charlottenbrunn erst 1950 wiedereröffnet, auf ihm wurde am 28. Mai 1989 der Personenverkehr eingestellt, der Abschnitt 2004 stillgelegt. Seit 2018 wird diese Strecke für 110 Mio. Zloty instand gesetzt. Die Wiedereröffnung war für 2020 vorgesehen. Stand März 2023 ist die Strecke wieder befahrbar, der Personenverkehr aber noch nicht wiederaufgenommen.

Der Personenverkehr Breslau–Schweidnitz wurde 2000 eingestellt. Eine Wiederaufnahme auf diesem Abschnitt war mehrfach angedacht. Schon 2013 sollte der Personenverkehr wiedereingeführt werden, was aber nicht geschah. 2019 wurde der Ausbau der Strecke auf 100 km/h und die Wiederinbetriebnahme mit einer Fahrzeit von 60 bis 80 Minuten bis Frühjahr 2021 beschlossen. Zunächst wurde 2020 die Strecke zwischen Sobótka Zachodnia und Świdnica für den Güterverkehr wieder in Betrieb genommen. Seit 12. Juni 2022 verkehren wieder Personenzüge von Breslau bis Schweidnitz.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. F3–F4

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Niederschlesien